Poczapy (ukr. Почапи; do 1946 Poczapy Załuchowskie) – wieś na Ukrainie w rejonie ratnieńskim, w obwodzie wołyńskim nad rzeką Prypeć. W II Rzeczypospolitej miejscowość wchodziła w skład gminy wiejskiej Lelików w powiecie kobryńskim województwa poleskiego.

Linki zewnętrzne 
 Poczapy na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Bibliografia 
 Mapa WIG 1:100000 „Pas 41 Słup 40 WIELKA HŁUSZA” Warszawa 1931

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon ratnowski